Margaux ist ein weiblicher französischer Vorname, die Kurzform von  Marguerite, auf deutsch Margarete. Es ist außerdem der Name

 des französischen Orts Margaux im Département Gironde
 eines Weinbaugebietes in der gleichnamigen Gemeinde: Margaux (Weinbaugebiet)
 des Weinbaubetriebs Château Margaux im gleichnamigen Anbaugebiet
 der US-amerikanischen Schauspielerin Margaux Hemingway